Селище міського типу: 
 Попільня — Житомирська область, Житомирський район, центр Попільнянської селищної громадиСела:

 Попільня — Житомирська область, Житомирський район, Попільнянська селищна громада
 Попільня — Чернігівська область, Корюківський район